Pfarrkirche Zwettl steht für:

 Katholische Pfarrkirche Zwettl-Niederösterreich, Niederösterreich
 Pfarrkirche Zwettl an der Rodl, Oberösterreich